— вид двудольных растений рода Wissadula семейства . Под текущим таксономическим названием был описан шведским ботаником Робертом Элиасом Фрисом в 1908 году.

Синонимичное название — Abutilon parviflorum.

Распространение, описание 
Распространён в Аргентине (Мисьонес) и Бразилии (Парана, Баия, Минас-Жерайс, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро). Типовой экземпляр собран в штате Парана.

Кустарник. Близок виду Wissadula rostrata.

Примечания 

Флора Южной Америки
Мальвовые